Chert steht für:

 Chert (Castellón), eine Gemeinde in der Provinz Castellón, Spanien
 Chert (Gestein), eine Gruppe von Kieselgesteinen